Armenska sovjetska enciklopedija (armenski: Հայկական սովետական հանրագիտարան, skraćeno ՀՍՀ, ruski: Армя́нская сове́тская энциклопе́дия, skraćeno АСЭ) prva je opća enciklopedija na armenskome jeziku. Izdana je između 1974. i 1987. godine u 13 svezaka, od kojih je 13. posvećen Armenskoj SSR.

Struktura 
Armenska sovjetska enciklopedija ima 38.767 članaka, 15.263 slika i 858 karata.

Urednici 
Predsjednik uredničkog kolegija bio je Viktor Amazaspovič Ambarcumjan, a glavni urednik Konstantin Surenovič Hudaberdjan.

Od 1979. do 1987. godine glavni urednik bio je Makič Vaganovič Arzumanjan.

Licenciranje 
Dana 3. studenog 2011. neprofitna organizacija Armensko enciklopedijsko izdavalaštvo koja posjeduje prava na Armensku sovjetsku enciklopediju, dopustila je njezinu besplatnu distribuciju pod licencom Creative Commons BY-SA 3.0.

Izvori

Vidi još 
 Velika sovjetska enciklopedija
 Armenska kratka enciklopedija

Vanjske poveznice 

 Online izdanje Armenske sovjetske enciklopedije 

Nacionalne sovjetske enciklopedije
Povijest Armenije